Go Down Under — мини-альбом американской панк-рок-супергруппы Me First and the Gimme Gimmes, выпущен 1 февраля 2011 года; в то же время группа отправилась в турне по Австралии. Альбом состоит из кавер-версий австралийских исполнителей.

Список композиций

Участники записи 
 Spike Slawson — вокал
 Fat Mike — бас-гитара
 Крис Шифлетт — соло-гитара
 Джоуи Кейп — ритм-гитара
 Dave Raun — ударные

Примечания 

Альбомы Me First and the Gimme Gimmes
Альбомы панк-рока
Кавер-альбомы